Richard Evans peut désigner :
 Richard « Dick » Evans, un ancien président et chef de la direction de Rio Tinto Alcan, Président-directeur général de Constellium par intérim ; 
 Richard Evans (1935-), un acteur, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie, producteur et monteur américain ;
 Richard Evans, un musicien britannique ;
 Richard Evans, un acteur britannique ;
 Richard Evans (1783 ou 1784 - 1871) ;
 Richard Evans (1945-), un designer américain.
 Richard J. Evans (1947-), un historien britannique ;
 Richard Joseph Evans (1837-1916), un ingénieur civil américain ;
 Richard Paul Evans (1962-), un écrivain américain ;
 Richard Evans Schultes (1915-2001), un botaniste américain ;

Notes et références